Первенство Израиля по футболу среди команд клубов футбольной Национальной Лиги (Лига Леумит; הליגה הלאומית בכדורגל). Это название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола Израиля.

В период между 1976 и 1999 годами Второй дивизион назывался «Лига арцит» («Израильская лига»), в то время как высшая лига называлась «Лига леумит» («Национальная Лига»). В 1999 году Второй дивизион получил нынешнее название.

До сезона 2007/8 по окончании каждого сезона в Премьер-лигу («Лига а-Аль») переходили две команды, занявшие первые 2 места в таблице, а последние две команды из Премьер-лиги покидали её. А также 2 худшие команды Национальной лиги переходили в Третий дивизион, а оттуда прибывали две лучшие команды.

Однако из-за изменения количества команд в двух профессиональных лигах (16 команд вместо 12) в сезоне 2008/9 во всех трех лигах изменилось количество переходов вверх и вниз. Национальная лига делегировала пять лучших команд в Премьер-лигу, а оттуда перешла вниз одна команда. Кроме того, Национальную лигу покинула только одна команда, а из Третьего дивизиона пришли сразу семь команд.

В последующие годы количество команд в лигах было сокращено до 14, и соответственно изменилось количество переходов. В последнем сезоне лиги обменялись соответственно двумя лучшими и худшими командами.

Ныне в Лиге Леумит 16 команд. Последние 2 команды покидают лигу, а команда, занявшая 14-е место, играет переходные матчи за право остаться в Лиге.

Итоговые таблицы текущего сезона

За повышение

За выживание

Ссылки 
 Текущий сезон 2017/18
 Премьер-лига — сезон 2017/18
 Премьер-лига

Примечания 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1999 года
Лига Леумит
Израиль